Ambroise Delachenal (1809-1894), homme politique savoyard
 Roland Delachenal (1854-1923), historien français
 Louis Delachenal (1897-1966), céramiste français
 Joseph Delachenal (1881-1970), homme politique français
 Pierre Delachenal (1918-2011), officier général français
 Jean Delachenal (1924-2018), homme politique français